Xanthe, Xanthé ou Xanthos (en grec  / , en latin Xanthus), renvoie à la couleur jaune, « blond » (ou « fauve » s'il s'agit d'un animal).

Mythologie 
Dans la mythologie grecque :
 Xanthe est un dieu fleuve proche de Troie ;
 Xanthe fils de Zéphyr est un cheval divin qui, comme son frère Balios, appartient à Achille ;
 Xanthe est l'un des quatre coursiers d'Hector avec Podarge, Ethon et Lampos ;
 Xanthé est l'une des Océanides ;
 Xanthos fils de Ptolémée est un roi de Thèbes.

Anthroponymie 
 Xanthos de Samos, philosophe de la première moitié du , maître du fabuliste Ésope, probablement fictif ;
 Xanthos, poète lyrique du début du  ;
 Xanthos de Lydie est un historien grec du

Toponymie 

 Xanthe, ancienne cité de Lycie ;
 Xanthe, fleuve du sud-ouest de l'Anatolie qui arrose la cité de Xanthe ;
 Xanthe, nom que les dieux donnent au fleuve Scamandre en Troade, d'après Homère ;
 Xanthe, petit cours d'eau d'Épire.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
  et  sont des astéroïdes.
 Xanthe Terra est une vaste étendue de la planète Mars.

Biologie 
 Les xanthes (Xanthidae) sont une famille de crabes.

Littérature 
 Dans L'Affaire Caïus d'Henry Winterfeld, Xanthos est un enseignant de fiction.

Notes et références